El término Yami puede referirse a:
 
   
 Yami (‘oscuridad’ en japonés), organización de maestros del mal, en el manga Shijō Saikyō no Deshi Ken'ichi (2002-);
 Yami Yugi, personaje del animé Yu-Gi-Oh!; o
 Yami, principal villano del videojuego Ōkami y Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars.